Battaglia di Nicopoli al Lico – battaglia combattuta nel 66 a.C. tra il generale romano Gneo Pompeo Magno e le forze del regno del Ponto, comandate da Mitridate VI
Battaglia di Nicopoli (48 a.C.) – battaglia combattuta nel 48 a.C. tra il generale romano Gneo Domizio Calvino e le forze del regno del Ponto, comandate da Farnace II del Ponto
Battaglia di Nicopoli – battaglia combattuta il 25 settembre 1396 tra le truppe dell'Impero ottomano e quelle del Regno di Francia e di quello d'Ungheria
Battaglia di Nicopoli (1877) – battaglia combattuta il 16 luglio 1877 tra le truppe dell'Impero russo e quelle dell'Impero Ottomano